Viikilä est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Jukka Viikilä (né en 1973), écrivain finlandais
 (née en 1938), poétesse finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois